Провинциальные великие ложи являются административными подразделениями великой ложи. Под юрисдикцию Объединенной великой ложи Англии (ОВЛА) они являются региональными руководящими органами масонства в Англии, Уэльсе, Острова Мэн и Нормандских островов.

В настоящее время, ОВЛА управляет 47 провинциальными великими ложами, чьи границы в значительной степени соответствуют историческим границам графств в Англии. Каждую провинциальную великую ложу возглавляет провинциальный великий мастер.

Провинциальные великие ложи ОВЛА 
 Бедфордшир; инсталлирована в 1885 году
 Беркшир; инсталлирована в 1773 году
 Бристоль
 Бакингемшир; инсталлирована в 1890 году
 Кембриджшир; инсталлирована в 1796 году
 Чешир; инсталлирована в 1725 году
 Корнуолл
 Камберленд и Вестморленд; инсталлирована в 1860 году
 Дербишир; инсталлирована в 1826 году
 Девондшир; инсталлирована в 1775 году
 Дорсет; инсталлирована в 1780 году
 Дархэм; инсталлирована в 1788 году
 Эссекс
 Глочестершир
 Гуэрнси и Элдерни; инсталлирована в 1753 году
 Хэмпшир и остров Уайт; инсталлирована в 1767 году
 Херефордшир
 Хёртфоршир
 Остров Мэн; инсталлирована в 1886 году
 Джерси; инсталлирована в 1753 году
 Восточный Кент; инсталлирована в 1973 году
 Западный Кент; инсталлирована в 1973 году
 Западный Ланкашир; инсталлирована в 1960 году
 Восточный Ланкашир; инсталлирована в 1960 году
 Лестершир и Ратленд
 Линкольншир; инсталлирована в 1782 году
 Лондон
 Нордхэмптоншир; инсталлирована в 1840 году
 Норфолк
 Нортхэмптоншир и Хантингдоншир; инсталлирована в 1798 году
 Нортамберленд; инсталлирована в 1734 году
 Нотингэмпшир
 Оксфордшир; инсталлирована в 1717 году
 Шропсшир
 Сомерсет
 Стаффордшир; инсталлирована в 1791 году
 Саффолк; инсталлирована в 1772 году
 Суррей; инсталлирована в 1837 году
 Сассекс
 Северный Уэльс; инсталлирована в 1727 году
 Южный Уэльс
 Западный Уэльс
 Уорвикшир; инсталлирована в 1728 году
 Уилтсшир; инсталлирована в 1775 году
 Уорчестершир; инсталлирована в 1847 году
 Йоркшир, Северный и Восточный Ридинги; инсталлирована в 1817 году
 Йоркшир, Западный Ридинг; инсталлирована в 1817 году

См. также 
 Великая ложа
 Великий мастер
 Масонские должности

Примечания

Ссылки 
 Сайт Объединённой великой ложи Англии

Объединённая великая ложа Англии
Великие ложи
Масонские термины